Amerikai Egyesült Államok
 Fort Hill (Boston)
 Fort Hill (Nyugat-Virginia)
 Fort Hill (Oregon)
 Fort Hill (Pennsylvania)